Кино FM (98 FM — 98 хитов) - lê-se "Kinô Ef-Em (Děvyanósta vóssěm Ef Em, děvyanósta vóssěm ħitov)", em Português "Kino Fm (98 Fm - 98 êxitos)", é uma estação de rádio moscovita, que emite 24 horas por dia através da frequência 98,0MHz em Moscovo. Começou as suas emissões em 2007 como uma estação de rádio temática, dedicada à indústria cinematográfica. As suas emissões eram relativas às novidades do Mundo do Cinema, actores/actrizes e produtores famosos, histórias de e sobre os filmes a estrear, etcétera. As músicas eram músicas dos filmes russos e estrangeiros.
Na noite de 26 para 27 de Outubro de 2008 produziu-se uma modificação no formato daquela estação de rádio, principalmente no que toca às músicas emitidas. Desde então as emissões têm como base músicas recentes incluídas nos géneros Pop, Rock e Baladas de artistas de língua russa ou estrangeiros.
O jingle da rádio é "98 FM - 98 êxitos" mas o nome oficial da estação moscovita continua a ser o mesmo - literalmente "Cinema FM de Moscovo" - referido durante madrugadas aquando da mudança de hora.

Rúbricas 
Para além da música, existem rubricas de produção própria, com vista a ser emitida no minuto 20 de cada hora de emissão:
 «Истории любви» (História de Amor)
 «География кино» (Geografia do Cinema)
 «История кино» (História do Cinema)
 «Путешествия» (Viagem)
 «Тест-драйв» ("Test-drive")
 «Ресторанные новости». (Notícias dos Restaurantes - Notícias gastronómicas)

Míni-rubrica 
Ao décimo minuto de cada hora é emitida uma míni-rubrica denominada "Автор жжёт" (lê-se "Ávtăr jyôt" e traduz-se literalmente como "queimadura do autor"); Nesta rubrica, um actor profissional lê a letra duma canção russa que já não é emitida na estação de rádio.

Ligações externas 
 Página web oficial (actualmente fechada)
 Informações acerca da 98 Хитов e toda a informação sobre a música nesta emitida através da web Moskva.FM
 Emissão online da Kino FM

Moscou
Estações de rádio da Rússia